«Mami» — четвертий студійний альбом румунської поп-співачки Александри Стан. Реліз відбувся 25 квітня 2018 року.

Список композицій 

Примітки
 означає додаткового продюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Александри Стан 

Альбоми Александри Стан